Абилин може бити:
 Абилин (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Абилин (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас